Gymnopholus weiskei — вид мелких жуков-долгоносиков рода Gymnopholus из подсемейства Entiminae семейства Curculionidae (Eupholini, Coleoptera), отличающийся крупными рогоподобными выступами на задневерхей части тела. Эндемик острова Новая Гвинея.

Распространение 
Встречаются на острове Новая Гвинея на высотах выше 1 км (1000—2700 м). Один их наиболее широко распространённых видов рода Gymnopholus на острове.

Описание 
Среднего размера нелетающие жуки-долгоносики. Длина тела от 2 до 3 см; чёрные и блестящие. Пронотум и надкрылья с выступами-туберкулами. Характеризуется особенно крупными рогоподобные слегка скошенными в заднем направлении выступами на надкрыльях. Характерны для тропических влажных и горных островных лесов. Взрослые жуки питаются листьями молодых деревьев. Растения-хозяева: , , , . Близок к видам ,  и .

Систематика 
Вид был впервые описан в 1901 году австрийским колеоптерологом профессором Карлом Хеллером (1864—1945) и включён в состав номинативного подрода Gymnopholus s.str. Gressitt, 1966 американским энтомологом Линсли Гресситтом (Гонолулу, Гавайи, США; 1914—1982). Будучи одним из наиболее обильных и широко распространённых видов рода Gymnopholus, вероятно вид Gymnopholus weiskei является политипическим. Экстремально варьирующий вид, возможно, состоит из нескольких подвидов или даже отдельных самостоятельных видов. Большинство авторов включают вид Gymnopholus weiskei в трибу Eupholini (в составе подсемейства Entiminae).

Примечания

Литература

Ссылки 
 biolib.cz
 Фото Gymnopholus weiskei

Gymnopholus
Насекомые Новой Гвинеи
Эндемики Новой Гвинеи
Животные, описанные в 1901 году